Филонович — фамилия. Известные носители:
 Филонович, Василий Захарович (1894—1987) — военный деятель УНР.
 Филонович, Ростислав Дмитриевич (1926—2012) — начальник Главного управления кораблестроения ВМФ, кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии, вице-адмирал.
 Филонович, Сергей Ростиславович (род. 1952) — российский учёный, ординарный профессор, декан Высшей школы менеджмента (Бизнес-школы) НИУ-ВШЭ.